Il doppio  dell'Abierto Internacional Varonil Club Casablanca 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Carsten Ball e Robert Smeets non hanno difeso il titolo conquistato l'anno precedente.

Sanchai Ratiwatana e Sonchat Ratiwatana ha battuto in finale Víctor Estrella e João Souza 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Prakash Amritraj /  David Martin (primo turno)
 Martin Fischer /  Dick Norman (primo turno)

 Santi González /  Horacio Zeballos (semifinali) 
 Sanchai Ratiwatana /  Sanchai Ratiwatana (campioni)

Tabellone

Note 
 

Abierto Internacional Varonil Club Casablanca 2009